Dudley Carleton kan syfta på:

* Dudley Carleton, 1:e viscount Dorchester (1573–1632), engelsk statsman
 Dudley Carleton (1599–1654), engelsk diplomat
 Dudley Carleton, 4:e baron Dorchester (1822–1897), brittisk peer
 Dudley Carleton, 2:e baron Dorchester (1876–1963), brittisk peer